Delville ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Delville (1867–1953), belgischer Maler, Okkultist und Theosoph
 Jean-Pierre Delville (* 1951), belgischer Geistlicher, Bischof von Lüttich

Siehe auch:
 Deville
 Delaville